С 2011 года в Кот-д’Ивуар введено новое административное деление:

 12 округов () и 2 автономных округа;
 30 областей (régions);
 95 департаментов (département(s));
 497 субпрефектур (sous-préfectures).

Деление до 2011 года 
До 2011 года Кот-д’Ивуар был разделён на 19 областей (), которые в свою очередь включали в себя 81 департамент () и 2 района (). А те — 243 супрефектуры (фр. sous-préfectures) и 197 коммун (фр. communes).

Примечания

Ссылки 
 Регионы Кот-д’Ивуара

 
Списки:Кот-д’Ивуар